Jiaojiang ist:

ein Stadtbezirk der Stadt Taizhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Jiaojiang (Taizhou);
eine verbreitete Fehlschreibung des Flusses Jiao Jiang in China, siehe Ling Jiang.